San Marcello, een gemeente in de Italiaanse provincie Ancona (regio Marche)
 San Marcello Pistoiese, een gemeente in de Italiaanse provincie Pistoia (regio Toscane)
 San Marcello al Corso, een aan de heilige paus Marcellus I gewijde kerk aan de Via del Corso in Rome